Gatongati kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Gatongati (vattendrag i Burundi, Muramvya), 
 Gatongati (periodiskt vattendrag), Ngozi, 
 Gatongati (vattendrag i Burundi, Kirundo), 

Robotskapade Burundiförgreningar